Brand (deutsch, zu „brennen“) steht für:

 Brand, ein Feuer
 das Brennen: 
 das Brennen von Keramik, siehe Keramik#Der_Brennprozess
 das Brennen von technischer Keramik wird auch als Sintern bezeichnet
 das Kalkbrennen
 das Brennen zur Destillation von Alkohol, siehe Brennen (Spirituosen) 
 das Brennen von Käsebruch, um die Molke zu entfernen, siehe Bruch (Käse)
 ein Produkt des Gewinnens von Alkohol zu Genusszwecken, siehe Obstbrand 
 Gefrierbrand, weiße bis grau-braune Verfärbungen auf Gefriergut
 Wundbrand, eine Gewebs-Nekrose, siehe Gangrän
 Brand (Abzeichen), helle Zeichnung in dunklem Fell bei Hunden
 Brand (Ibsen), Versdrama von Henrik Ibsen von 1866
 Brand, umgangssprachlich für Nachdurst als Nachwirkung übermäßigen Alkoholkonsums
 Brand – Eine Totengeschichte, österreichisch-deutscher Spielfilm von Thomas Roth aus dem Jahr 2011
 rkḥ deutsch Brand, altägyptische Monatsbezeichnung (zwei aufeinanderfolgende Monate) teilweise unterschieden zwischen großer Brand und kleiner Brand

Namen:
 Brand (Ortsname) – Ortsnamen siehe dort
 Brand (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Brand (Brauerei), niederländische Großbrauerei
 Brand (Zeitschrift), anarchistische Zeitung in Schweden
 Brand Werft, ehemalige Schiffswerft in Oldenburg
 Brand (Schiff, 1898), Torpedoboot der norwegischen Marine im Zweiten Weltkrieg
 Brand (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Celle
 Brand (Sächsische Schweiz), Felsplateau in der Sächsischen Schweiz
 Brand Peak, Berg in Antarktika
 Hoher Brand, Berg im Westerzgebirge

Brand (, englisch ‚Kennzeichen, Fabrikat, Marke‘) steht für:
 Handelsmarke, Gruppe von Handelswaren
 Marke (Marketing), Wirtschaftskonzept
 Marke (Recht), symbolische Verkörperung eines Produktes oder einer Dienstleistung

Siehe auch:
 Am Brand
 Der Brand
 Brandt (Begriffsklärung)
 Brandtsheide
 Brant
 Forsthaus Brand